DN22E este un drum național de 16 km, care face legătura între Galați și DN22 la Garvăn.

Note

Vezi și

Legături externe

22E